L’epoch représente la date initiale à partir de laquelle est mesuré le temps par les systèmes d'exploitation ;
 Epoch est un éditeur de texte de la famille Emacs ;
 Epoch est un personnage des comics Marvel ;
 Epoch est une société japonaise de jouets et de jeux vidéo fondée en 1958 et basée à Tokyo.
 Epoch téléfilm réalisé par Matt Codd en 2001.
 Epoch, le cinquième album studio du musicien américain Tycho sorti en 2016.